Vasile Damian se poate referi la:
 Vasile Damian, protopop al Zarandului, director al Gimnaziului greco-ortodox Brad, deputat în Dieta de la Budapesta (1855-1919)
 Vasile Damian (pictor), preot ortodox român, pictor de biserici (?-1915)